One Commerce Square − wieżowiec w Filadelfii
 One Commerce Square − wieżowiec w Memphis